Prije samog početka prvenstva, dva kluba koja su se trebala natjecati u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemskoj, NK Sremac Markušica i NK Bedem Ivankovo odustala su od natjecanja, tako da je umjesto planiranih 11 klubova, ligu činilo samo njih 9.

Ljestvica

Bilješke 
NK Slavonac Prkovci kažnjen je 4 boda
NK Šokadija Đeletovci kažnjena je oduzimanjem 3 boda
NK Šlajs Županja kažnjen je oduzimanjem 3 boda
NK Đezelem Korođ kažnjen je oduzimanjem 3 boda
NK Bosut Apševci kažnjen je oduzimanjem 5 bodova

Izvori 

 Vinkovački List #2344

1998-99
vukovarsko-srijemska-3